Faial puede referirse a:

En 
 Isla de Faial en el archipiélago de las Azores;
 Faial, parroquia civil del municipio de Santana, situada en la isla y la Región Autónoma de Madeira;
 Faial da Terra, parroquia civil en el municipio de Povoação, situado en la isla de San Miguel y la Región Autónoma de Azores.